Gombessa bezeichnet:
 umgangssprachlich einen Quastenflosser
eine nach dem Quastenflosser benannte Serie von Unterwasserexpeditionen, siehe Gombessa (Expedition)

Gombessa ist der Familienname von
 Chancel Gombessa (* 1993), kongolesischer Fußballspieler